Plus d'une station de radio dans le monde s'appelle Mix 96 :

Mix 96 Montreal est une station de radio de Montréal.
Mix 96 Aylesbury est une station de radio d'Aylesbury dans le Buckinghamshire.